Аргументы и факты:

 Аргументы и факты — российская еженедельная общественно-политическая газета, которая издаётся издательским домом «Аргументы и факты»
 Аргументы и факты в Украине — еженедельная газета на русском языке, издающаяся в Киеве (Украина)